Tagalog (lud)
 język tagalog